Раштри́я сваямсе́вак сангх (,  ) — правая военизированная националистическая организация в Индии, крупнейшая некоммунистическая организация в мире и влиятельнейшая . Принадлежит к группе индуистских националистических организаций «Сангх паривар». РСС принято считать родоначальницей политической партии Индии «Бхаратия джаната парти», которая возникла в 1980 году на базе РСС и Джана-сангха. Официальный печатный орган РСС — газета Organiser.

История 

Основана в 1925 году врачом из Нагпура  как социальная и культурная организация, ставившая своей целью противостоять британскому колониализму и исламскому сепаратизму в Индии. Волонтёры РСС приняли активное участие в различных политических и социальных движениях, включая Индийское национально-освободительное движение. Во время Второй мировой войны лидеры РСС восхищались Адольфом Гитлером.

РСС несколько раз запрещалась в Индии: во времена британского колониального господства; в 1948 году, после того, как бывший член РСС Натхурам Годзе застрелил Махатму Ганди; во время чрезвычайного положения в 1975—1978 годы, а также после разрушения Мечети Бабри в 1992 году.

Волонтёры организации получили известность за свою роль в ликвидации последствий стихийных бедствий. РСС активно участвовала в ликвидации последствий циклона в Ориссе (1971), циклона в Андхра-Прадеш (1977), Бхопальской катастрофы (1984). После Гуджаратского землетрясения в 2001 году волонтёры РСС помогали заново отстраивать разрушенные землетрясением деревни. В этой акции приняло участие около 35 000 членов РСС, за что организация получила положительные отзывы даже от своих критиков. Аффиллированная с РСС организация «Сева Бхарати» участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Индийском океане в 2004 году и вызванного им цунами. Члены организации помогали строить временные убежища для пострадавших, обеспечивали их едой, одеждой и медикаментами. В 2006 году «Сева Бхарати» взяла под свою опеку 57 детей-сирот (38 мусульман 19 индуистов) из пострадавших в результате военных действий районов штата Джамму и Кашмир. В 1999 году РСС оказало поддержку жертвам Каргильской войны.
В 2013 году волонтёры РСС оказали помощь пострадавшим от наводнения в Уттараканде.

Лидеры (сарсангхачала) РСС 
 К. Б. Хедгевар (1925—1930, 1931—1940)
 Лакшман Ваман Паранджпе (1930—1931)
 М. С. Голвалкар (1940—1973)
 Мадхукар Даттатрая Деорас (1973—1993)
 Раджендра Сингх (1993—2000)
 К. С. Сударшан (2000—2009)
 Мохан Бхагват (с 2009)

Примечания

Литература 
 На русском языке
 
На других языках
 
 .

Ссылки 

 Официальный сайт
 Канал на Youtube
 в Твиттере
 

Публикации РСС
 
 
 Weekly Swastika The Nationalist Bengali News Weekly

Хиндутва
Индуистские движения и организации
Ультраправые